Popska peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Попска) :
Popska, village bulgare de l'obchtina de Sevlievo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Popska, village bulgare de l'obchtina d'Elena, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.